Лысые горы — словосочетание имеет следующие значения:

 Лысые горы — участок заповедника «Белогорье»
 Лысые горы — посёлок городского типа в Саратовской области
 Лысые горы — село в Тамбовском районе Тамбовской области
 Лысые горы (Лысогуры) — самый высокий хребет Свентокшиких гор, Польша.

См. также 
 Лысая гора